Proles bedeutet:

  ‚die Nachkommenschaft‘, davon stammt das Wort Proletariat
 Andreas Proles (1429–1503), deutscher Theologe
 Nickel Proles († 1463), Dresdner Ratsherr und Bürgermeister